Urbank steht für:

 Siegfried Urbank (1928–1972), deutscher Holzbildhauer
 Urbank (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten